Соколиный Камень (Сокольские Утёсы) — скала-писаница в муниципальном образовании «Верхнесалдинский городской округ» Свердловской области, геоморфологический природный памятник.

Географическое положение 
Скала Соколиный Камень (Сокольские Утёсы) расположена на левом берегу реки Тагил. Мощный гранитный бастион напротив урочища Комельское.

Описание 
С 1983 года является геоморфологическим, ботаническим и археологическим природным памятником. Имеется комплекс скальной флоры. Скала-писаница, на скале сохранились рисунки, относимые к бронзовому веку (изображение косули, лося, собаки, утки).

Ссылки 
 Бушуев В.В. Краткий список археологических памятников Уральского региона. Часть 3 // Уральский краевед.

Примечания 

Памятники природы Свердловской области
Геоморфологические памятники природы
Скалы Свердловской области